liczba pojedyncza słowa zioła
 Zioło – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim
 Michał Zioło – polski zakonnik, prezbiter trapista
 Zdzisław Zioło – polski żołnierz, kapitan piechoty
 slang. marihuana